Bellevue Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bellevue Island (Chippewa County, Michigan)
 Bellevue Island (Oakland County, Michigan)

Siehe auch:
 Bellevue-Inseln (Bellevue Islands), Inselgruppe der Torres-Strait-Inseln, Australien